Achille Patitucci, noto anche con lo pseudonimo di Pat (1903-1967) – giornalista e illustratore italiano
 John Patitucci (1959) – bassista e contrabbassista statunitense, di origine italiana
 Simona Patitucci (1970) – attrice, cantante e doppiatrice italiana